Dean Thomas peut faire référence à :

Dean Thomas (football) (né en 1961), un footballeur anglais devenu manager de l'équipe Hinckley United ;
Dean Thomas (automobile), un pilote automobile australien ;
Dean Thomas (cinéma), un technicien du son américain ayant travaillé pour les studios Disney entre 1955 et 1974 ;
Dean Thomas (Harry Potter), un personnage de l’univers de Harry Potter